Borup – comune del Minnesota (Stati Uniti d'America)
Borup – località della Danimarca